El término Doblemente embarazada puede referirse, en esta enciclopedia:

 Doblemente embarazada (película de 2019), una película cómica mexicana de 2019 dirigida por Koko Stambuk.
 Doblemente embarazada (película de 2021), una película cómica peruana de 2021, remake de la película mexicana, dirigida por Eduardo Mendoza de Echave.